Des élections municipales se déroulent en Italie le , ainsi que le  en cas de ballotage.

Résumé

Résultats par ville

Turin 
Chiara Appendino, la candidate du Mouvement 5 étoiles, défait le marie sortant, Piero Fassino, du Centre-gauche, au second tour.

Vote populaire

Milan 
Le démocrate Giuseppe Sala succède à l'indépendant, associé au centre-gauche, Giuliano Pisapia.

Vote populaire

Bolzano 
Renzo Caramaschi succède à Luigi Spagnolli, qui a démissionné à la suite de l'effondrement de sa majorité au conseil municipal, quelques mois seulement après avoir obtenu un troisième mandat. Caramaschi, cependant, n'a pas la majorité avec les seules forces de Centre-gauche. Il réussit a obtenir les appuis du SVP, des Verts et de la liste civique d'Angelo Gennaccaro, lui donnant 25 sièges sur 45.

Vote populaire

Trieste 
L'ancien maire Roberto Dipiazza défait le maire sortant, Roberto Cosolini, au second tour. Le Centre-droit reprend la mairie de Trieste.

Vote populaire

Bologne 
Le maire sortant, Virginio Merola, est réélu pour un deuxième mandat.

Vote populaire

Rome

Naples 
Le maire sortant, Luigi de Magistris, est réélu pour un deuxième mandat.

Vote populaire

Cagliari 
Massimo Zedda est réélu pour un second mandat, dès le premier tour. Le Centre-gauche conserve la mairie de Cagliari.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2016
Italie
2016 en Italie
Politique en juin 2016